El XXVI Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino se celebró en Kranj (Eslovenia) entre el 6 y el 15 de junio de 2003, bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN).

Grupos

Fase preliminar

Grupo A

Grupo B

Fase final

Medallero

Estadísticas

Clasificación general

Galardones individuales 
 Jugador Más Valioso
  Alexander Yerishev

 Mejor Portero
  Denis Šefik

 Máximo Goleador
  Aleksandar Šapić — 24 goles

Campeonatos europeos de waterpolo
Waterpolo en 2003
Deporte en Kranj
Deporte en Eslovenia en 2003